Het FIM-wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007 was het 59e seizoen van het wereldkampioenschap wegrace. Er werd verspreid over een aantal dagen geracet op motoren op achttien verschillende circuits. Er werd gestreden in de MotoGP-klasse, de 250 cc en de 125 cc. Casey Stoner werd wereldkampioen in de MotoGP. Regerend 250 cc-kampioen Jorge Lorenzo verdedigde met succes zijn titel in de 250 cc. De Hongaar Gábor Talmácsi veroverde de titel in de 125 cc. De Nederlander Joey Litjens reed mee in de 125 cc-klasse.

Kalender 
Op zaterdag 10 maart werd de eerste Grand Prix verreden, op het circuit van Losail in Qatar. De TT Assen werd op zaterdag 30 juni verreden, alle andere wedstrijden werden op zondag verreden. Tijdens de GP van de Verenigde Staten op 22 juli reed alleen de MotoGP. De laatste race stond gepland voor zondag 4 november, waar op het Circuit Ricardo Tormo de Grand Prix van Valencia werd verreden. Nieuw op de kalender van 2007 was de Grand Prix-wegrace van San Marino, die op zondag 2 september werd gehouden op het circuit van Misano.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

250cc

Resultaten

Wildcard coureurs

125 cc

Resultaten

Wildcard coureurs